Meløya kan henvise til:
 Meløya (Meløy) – norsk ø i Meløy kommune i Nordland fylke
 Meløya (Øksnes) – norsk ø i Øksnes kommune i Nordland fylke
 Meløya (Kristiansund) – norsk ø i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal fylke